Meridor ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Meridor (* 1947), israelischer Politiker
 Eliyahu Meridor (1914–1966), israelischer Politiker
 Sallai Meridor (* 1955), israelischer Diplomat
 Ya’akov Meridor (1913–1995), israelischer Politiker (Likud)